Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Christophe Rochus 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Steve Campbell (secondo turno)
 Adriano Ferreira (primo turno)
 Edwin Kempes (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (Campione)
 Alejandro Hernández (semifinali)
 Nicolás Massú (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1998